Rule of Law kan syfta på
 Rule of Law – engelska namnet på ett parti i Armenien, se Orinats Erkir
 Rule of Law – ett begrepp som används i till exempel uttrycket att demokrati bygger på frihet och lagstyre, se Lagstyre
 Rule of Law – en stat där rättssäkerhet råder, se Rättsstat